

Geografia
 Marques – comune della Senna Marittima (Alta Normandia, Francia)

Onomastica
 Marques – variante del nome proprio di persona Marquis

Persone
 André Marques – calciatore portoghese
 Armando Marques – arbitro di calcio brasiliano
 Hugo Marques – calciatore angolano
 Francisco Domingo Marqués – pittore spagnolo
 Iziane Castro Marques – cestista brasiliana
 Júnior Felício Marques – calciatore brasiliano
 Lourenço Marques – esploratore e mercante portoghese
 Nuno Marques – tennista portoghese
 Roger Machado Marques – calciatore brasiliano
 Rui Marques – calciatore angolano
 Tarso Marques – pilota automobilistico brasiliano
 Wlamir Marques – cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Yane Marques – pentatleta brasiliana